François de Bourbon (1470-1495), comte de Vendôme
François de Bourbon (1492-1515), duc de Châtellerault
François de Bourbon (1491-1545), duc d'Estouteville
François de Bourbon (1517-1518), comte de Clermont
François de Bourbon (1519-1546), comte d'Enghien
François de Bourbon (1537-1546), duc d'Estouteville
François de Bourbon (1542-1592), duc de Montpensier
François de Bourbon (1558-1614), prince de Conti
François de Bourbon (1722-1793), baron de Busset
François de Bourbon (1782-1856), baron de Busset
François de Bourbon (1827-1892), prince des Deux-Siciles, comte de Trapani
François de Bourbon (1837-1918), « comte de Mascali »
François de Bourbon (1853-1942)
François de Bourbon (1861-1923), duc de Marchena
François de Bourbon (1873-1876), « prince des Deux-Siciles »
François de Bourbon (1875-1954), baron de Busset
François de Bourbon (1882-1952), duc de Séville
François de Bourbon (1888-1914), « prince des Deux-Siciles »
François de Bourbon (1912-1995)
François de Bourbon (1913-1939), « prince de Parme »
François de Bourbon (1917-2003)
François de Bourbon (1943-), duc de Séville
François de Bourbon (1960-), « prince des Deux-Siciles »
François de Bourbon (1972-1984), « duc de Bourbon »
François de Bourbon (1979-)

Voir aussi (François d'Assise et François de Paule) :
 François d'Assise de Bourbon (1822-1902), époux de la reine Isabelle II d’Espagne